Coquard peut désigner :

Patronymes 

 Alain Coquard, personnalité de Montmartre, élu président de la République de Montmartre en 2012 ;
 Arthur Coquard (1846-1910), compositeur et critique musical français ;
 Bryan Coquard (né en 1992), coureur cycliste français ;
 François-Bernard Cocquard (1700-1786), poète et avocat bourguignon ;
  (1859-1933), médecin missionnaire chrétien français ;
  (né en 1993), footballeur français ;
  (1922-2009), dramaturge espagnol ;
 Olivier Coquard (né en 1963), historien et professeur de chaire supérieure français.

Zoologie 

 Coquard, oiseau hybride.

Voir aussi